Налётчики:
 Налётчики — грабители.
  — испанский фильм 2007 года.
 «Налётчики» (или «Мальчики-налётчики») — американский фильм 2010 года.
 «Налётчики» — фильм 2016 года производства США и Канады.

См. также 
 Налётчики Bad B.